Cavibelonia är en ordning av blötdjur. Cavibelonia ingår i klassen maskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Cavibelonia 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Cavibelonia